Жерар Франсуа Мари Кореман (; 25 марта 1852, Гент, Бельгия — 2 декабря 1926. Брюссель, Бельгия) — бельгийский католический государственный деятель, премьер-министр Бельгии (1918).

Биография 
В 1875 году получил докторскую степень в области права Гентского университета. Начал адвокатскую практику, однако больше интереса проявлял к бизнесу. Кроме того, он работал в финансовом мире и католической социальной службе в Генте.

В 1892 году был избран в Сенат Бельгии, а с 1898 до 1914 года он представлял Гент в Палате представителей, являлся председателем Палаты с 1908 по 1912 год.

В течение непродолжительного срока в 1899 году занимал пост министра труда и промышленности.

Ещё в 1911 году после отставки правительства Франсуа Схолларта король Альберт I хотел поручить ему формирование кабинета министров, однако он отказался от этого предложения в пользу своего товарища по партии Шарля де Бруквиля.

В 1912 году король удостоил его почетного титула государственного министра.

Во время Первой мировой войны поехал вслед за правительством в изгнание в Гавр. После ухода из парламента в 1914 году стал директором одной из крупнейших инвестиционных компаний Бельгии, Société Générale de Belgique, основанной в 1822 году. Находясь в этой должности, в годы Первой мировой войны возглавлял комитет по помощи военнопленным.

После падения правительства Шарля де Броквиля король Альберт I назначил Коремана на пост главы правительства. После войны в 1918 году Кореман оставил пост премьер-министра.

Награды и звания 
Бельгийские:
 Великий офицер ордена Леопольда I,
 Гражданский крест первого класса,
 Специальный крест Братства (Croix spéciale des Mutualistes),
 Памятная медаль в честь правления короля Леопольда II.

Иностранные:
 Большой крест Королевского Викторианского ордена (Великобритания),
 Большой крест ордена Полярной звезды (Швеция)
 Большой крест ордена Восходящего солнца (Япония),
 Большой крест ордена Почетного легиона (Франция),
 Большой крест ордена Пия IX (Святой Престол).

Примечания

Источники 
http://www.ars-moriendi.be/COOREMAN_FR.HTM

Премьер-министры Бельгии
Председатели Палаты представителей Бельгии
Министры Бельгии
Министры труда Бельгии
Министры промышленности Бельгии